Dio c'è – album di Achille Lauro del 2015
Dio c'è – film di Alfredo Arciero del 1998